Eupoinae — подсемейство пауков из семейства пауков-скакунчиков. Известно около 30 видов.

Распространение 
Встречаются в субтропиках Юго-Восточной Азии (южный Китай, Вьетнам, Таиланд).

Описание 
Eupoinae можно узнать по сложным пальпам, небольшому размеру, спинному брюшному скутуму у самца, переднему ряду глаз шире заднего и парным бледным пятнам на брюшке. Последние два признака могут быть синапоморфиями. Имеют прикрепление очень сложных щупиков к эпигинуму. Представители подсемейства это единственные известные очень мелкие (например, вид Eupoa prima имеет длину около 2 мм) несалтицины (не из номинативного подсемейства Salticinae), живущие в подстилке, внешне напоминающие членов рода Neon или Neonella. Другие обитающие в подстилке несалтицины (например, Cucudeta, Soesiladeepakius, некоторые Lapsias) имеют более крупное тело.

Систематика 
Включает 3 рода и около 30 видов.

Внешняя филогения 
Их филогенетическое положение неизвестно, но как молекулярные данные, так и морфологические особенности указывают на то, что они не являются салтицинами (Salticinae). Отношения между базальными салтицидами на филогенетическом древе семейства пауков-скакунов ещё полностью не выяснены; сводные кладограммы, опубликованные в 2014 и 2015 годах, показывают неясное ветвление для пяти базальных подсемейств, включая Eupoinae.

Классификация 
Группа была впервые выделена в 2015 году, когда канадский арахнолог Мэддисон провёл полную реклассификацию всего семейства пауков-скакунчиков, часть групп расформировал.

 Corusca Zhou & Li, 2013 (10 видов, Китай)
 Eupoa Żabka, 1985 (7 видов)
 Sinoinsula Zhou & Li, 2013 (12 видов, Китай) (=Insula)

Примечания

Литература 
 Simon, E. (1901): Histoire naturelle des araignées 2(3): 381—668.

Ссылки 
 

Пауки-скакунчики